Die Primeira Divisão 1997/98 war die 64. Saison der höchsten portugiesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 23. August 1997 und endete am 17. Mai 1998.

FC Porto wurde zum vierten Mal in Folge portugiesischer Meister. Es war insgesamt der 17. Meistertitel für Porto.

Teilnehmer 

Die 18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Portugal 1997-98 auf rsssf.com
 Statistik auf fussballzz.de

Einzelnachweise 

Primeira-Liga-Saison
Fußballsaison 1997/98